Karl Köstlin ist der Name folgender Personen:
* Karl von Köstlin (Jurist) (1827–1909), deutscher Jurist und Gefängnisdirektor
 Karl Köstlin (Regisseur) (1886–1960), deutscher Regisseur, Drehbuchautor und Schauspieler 
 Karl Heinrich Köstlin (1755–1783), deutscher Professor für Naturgeschichte
 Karl Heinrich Gotthilf von Köstlin (1787–1859), deutscher Mediziner 
 Karl Reinhold von Köstlin (1819–1894), deutscher evangelischer Theologe, Ästhetiker und Literaturhistoriker
 Karl Wilhelm Gottlieb von Köstlin (1785–1854), deutscher evangelischer Theologe und Hochschullehrer